De finale van de Coupe de France van het seizoen 2011/12 werd gespeeld op zaterdag 28 april 2012 in het Stade de France in Saint-Denis. Olympique Lyon versloeg derdeklasser US Quevilly met 1–0. Lisandro López scoorde het enige doelpunt van de finale.

Finale

Wedstrijd

 

2012
Olympique Lyonnais
Coupe de France